Parker Bolek (2001) – attore statunitense
 Petr Bolek (1984) – calciatore ceco